Fatima Azambuja és l'actual primera-dama del Mato Grosso do Sul d'aquest 2015, casada amb Reinaldo Azambuja.

Ella és coneguda pels seus treballs voluntaris i les seves participacions en esdeveniments com primera-dama, ella és mare de 3 nens.

Referències 

Persones de Mato Grosso do Sul